Архиепархия Мосула – название церковной структуры различных христианских церквей с центром в городе Мосул, Ирак

Католическая церковь 

 Архиепархия Мосула – архиепархия Халдейской католической церкви.
 Архиепархия Мосула – архиепархия Сирийской католической церкви.